

Persone
Adrian Zieliński (1989) – sollevatore polacco
Andrzej Zieliński (1936-2021) – velocista polacco
Chad William Zielinski (1964) – vescovo cattolico statunitense
Jacek Zieliński (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
Jan Zieliński (1996) – tennista polacco
Maciej Zieliński (1971) – ex cestista polacco
Marian Zieliński (1929-2005) – sollevatore polacco
Paul Zielinski (1911-1966) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
Piotr Zieliński (1994) – calciatore polacco
Ricardo Zielinski (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Tadeusz Zieliński (1859-1944) – filologo classico, storico e traduttore polacco
Tomasz Zieliński (1990) – sollevatore polacco
Władysław Zieliński (1935) – ex canoista polacco

Altro
Legge di Zieliński  fenomeno letterario tipico dei poemi omerici